Franz Jaschke ist der Name folgender Personen:

* Franz Jaschke (Maler, 1775) (1775–1842), österreichischer Landschaftsmaler
 Franz Jaschke (Maler, 1862) (1862–1910), österreichischer Maler